Fitschew oder Fichev ist der Familienname von:

 Kolju Fitscheto (1800–1881), auch Nikola Ivanov Fichev, bulgarischer Baumeister
 Iwan Fitschew (1860–1931), bulgarischer General, Enkel von Kolju Fitscheto